Ушатый — фамилия. Известные носители:
 Ушатый, Константин Фёдорович (ум. 1522) — князь, окольничий и воевода на службе у Великого князей московских Ивана III и Василия III.
 Ушатый, Пётр Фёдорович — князь и воевода на службе у Великого князя Московского Ивана III.

Составные фамилии 
 Ушатый-Ляпун, Иван Фёдорович (ум. 1524) — князь, окольничий и воевода на службе у Великого князей Московских Ивана III и Василия III. 
 Ушатый-Чулок, Василий Васильевич (ум. 1549) — князь, окольничий, боярин и воевода на службе у Великих князей московских Василия III и Ивана Грозного.